Utopia kan syfta på

 Utopia – en bok på latin av Thomas More från omkring år 1516
 Utopia (galleria) – en galleria i Umeå
 Utopia – avsnitt nr 11, Säsong 3, i TV-serien Doctor Who från 2005, se Lista över avsnitt av Doctor Who (2005–nutid)
 Utopia (brittisk TV-serie) – en TV-serie från 2013–2014
  Utopia (djur) – ett släkte långhorningar

Litteratur
 Isaac Asimov's Utopia – en science fiction-roman av Roger MacBride Allen
 Utopia (roman) – roman av Lincoln Child
 Utopia (science fictionbok) – namn på en serie tyska science fiction-böcker
 Utopia (fanzine) – 1980-talsfanzine från Stockholm
 Utopia – volym 21 i mangaserien One Piece

Data- och videospel
 Utopia (videospel) – ett videospel som var det första simulationsspelet (1982)
 Utopia (datorspel) – ett strategiskt datorspel (1991)
 Utopia (spel) – ett onlinespel (1999)

Musik
 Utopia (musikgrupp) – ett progressivt rockband
 Utopia (musikalbum av Axxis) – ett album av Axxis
 Utopia (musikalbum av Utopia) – ett album av Utopia
 Utopia (orkesterverk) – orkesterverk från 1977-78 av Åke Hermansson
 Utopia (denoskiva Nevermore) – demoskiva från 1992 av det amerikanska hårdrocksbandet Nevermore
 Utopia (Goldfrapp-låt) – en låt från 2000 av bandet Goldfrapp från albumet Felt Mountain
 Utopia (låt av Alanis Morissette) – en låt från 2002 av Alanis Morissette från albumet Under Rug Swept
 Utopia (låt av Anton Fig) – en låt från 2002 av Anton Fig från albumet Figments
 Utopia (låt av Cryo) – en låt från 2006 av Cryo från albumet Cryogenic
 Utopia (EP av Kerli Kõiv) – EP av Kerli Kõiv
 Utopia Records – en skivetikett för psykedelisk transmusik
 UToPi – svensk intresseförening, se Unga Trubadurers och Poeters intresseförening
 Utopia - Isländska artisten Björks nionde studioalbum

Utopia - Travis Scott nästkommande album.

Geografi

Australien
 Utopia, Northern Territory

USA
 Utopia, Florida
 Utopia, Queens, New York
 Utopia (anarkistiskt samhälle) – ett före detta anarkistisk/mutualistiskt samhälle i Ohio
 Utopia, Texas